«Нью-Йо́рк Си́ти» () — американский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке. С 2015 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге Соединённых Штатов Америки и Канады.

История 
21 мая 2013 года клуб был объявлен двадцатой франшизой MLS, высшей футбольной лиги США и Канады, с запланированным началом выступлений в лиге в сезоне 2015 года. Футбольный клуб «Манчестер Сити» из английской премьер-лиги и американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» стали инвесторами, выкупившими права на франшизу за 100 миллионов долларов.

«Нью-Йорк Сити» стал первым клубом MLS, расположенным непосредственно в черте города Нью-Йорк и вторым в Нью-Йоркской агломерации после клуба «Нью-Йорк Ред Буллз», выступающим на «Ред Булл Арене» в городе Гаррисон, штата Нью-Джерси.

22 мая 2013 года клуб назначил спортивным директором Клаудио Рейну, бывшего капитана сборной США и полузащитника «Манчестер Сити». 11 декабря 2013 года тренер «Реал Солт-Лейка» Джейсон Крайс принял предложение и был назначен главным тренером «Нью-Йорк Сити».

2 июня 2014 года в клуб перешёл нападающий сборной Испании и «Атлетико Мадрид» Давид Вилья, заключив контракт на три года. Он стал первым игроком, подписавшим контракт с «Нью-Йорк Сити». До начала нового сезона Вилья выступал на правах аренды в австралийском клубе «Мельбурн Сити» (клубе-побратиме «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити»). 24 июля 2014 года полузащитник Фрэнк Лэмпард, лучший бомбардир «Челси», перешёл в «Нью-Йорк Сити», заключив контракт с клубом на два года. Первоначально было объявлено, что Фрэнк Лэмпард подписал контракт с «Нью-Йорк Сити» и был отправлен в «Манчестер Сити» на правах аренды для поддержания формы до 1 января 2015 года. Впоследствии Лэмпард заявил, что подписал лишь соглашение, что будет выступать за «Нью-Йорк Сити», а с «Манчестер Сити» заключил краткосрочный контракт. Лэмпард подтвердил, что перейдёт в «Нью-Йорк Сити» в июле 2015 года, по окончании текущего сезона Премьер-лиги. 9 января 2015 «Нью-Йорк Сити» подтвердил, что Лэмпард также подписал официальный контракт с клубом, подтверждающий, что он начнёт выступления за «Нью-Йорк Сити» с 1 июля 2015 года. 6 июля 2015 года в клуб также перешёл полузащитник сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло.

После того, как клуб не смог выйти в плей-офф в инаугурационном сезоне, Джейсон Крайс был снят с тренерской позиции и на его место был назначен бывший полузащитник «Арсенала» и тренер молодёжной (до 21) команды «Манчестер Сити» Патрик Виейра.

Атрибутика

Эмблема и цвета 
21 марта 2014 года клуб представил свою новую эмблему. Округлый дизайн отдаёт дань жетону нью-йоркского метрополитена, выпущенного в 1953 году и бывшего в обращении в течение пятидесяти лет. Цвета на эмблеме — тёмно-синий, белый и оранжевый — дублируют цвета официального флага Нью-Йорка. Пятиугольники по краям логотипа символизируют пять боро города. На эмблеме используется шрифт Готэм, популярный на вывесках в Нью-Йорке.

13 ноября 2014 года клуб представил свою новую домашнюю форму светло-голубого цвета.

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка

Стадион 

Владельцы клуба и представители лиги рассматривали двадцать четыре различных участка земли в городе и в мае 2013 года определились с участком на территории парка «Флашинг Медоуз—Корона» в боро Куинс к юго-востоку от аэропорта Ла Гуардия, как наиболее оптимальным вариантом на постройку собственного стадиона для клуба. Дальнейшие переговоры с местной администрацией и представителями общественности о разрешении на постройку на территории парка не увенчались успехом. Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс», чей стадион расположен неподалёку, являясь соперником «Нью-Йорк Янкиз», также выразил неодобрение.

Следующим вариантом стал согласованный в декабре 2013 года с мэром Майклом Блумбергом план на постройку стадиона в боро Бронкс в окрестностях стадиона клуба «Янкиз». Предварительная стоимость постройки 28-тысячного стадиона оценивалась в 350 млн долларов, с открытием не ранее 2018 года. До этого времени предполагалось, что команда сможет выступать на домашнем стадионе «Нью-Йорк Янкиз». Избранный к тому времени новый мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, выразил неодобрение сделке, так как она включала налоговые скидки, частичное муниципальное финансирование и продажу земли.

21 апреля 2014 года клуб официально объявил, что до постройки собственного стадиона команда будет выступать на бейсбольном стадионе «Янки Стэдиум» клуба «Нью-Йорк Янкиз». Игровое поле бейсбольного стадиона конвертируется в футбольное для каждого матча клуба. В связи с конфигурацией стандартная вместимость стадиона для футбольных матчей снижена до 33 444 мест, но при необходимости может быть увеличена до текущей в 49 642 мест.

В конце декабря 2014 года представители клуба заявили, что позитивный исход постройки собственного стадиона в Бронксе рядом с «Янки Стэдиум» становится всё менее вероятным. Клуб начал рассматривать новые проекты строительства стадиона в боро Куинс и Бруклин.

Текущий состав

Игроки в аренде

Тренеры 
  Джейсон Крайс (11 декабря 2013 — 2 ноября 2015)
  Патрик Виейра (9 ноября 2015 — 11 июня 2018)
  Доменек Торрен (11 июня 2018 — 8 ноября 2019)
  Ронни Дейла (6 января 2020 — 13 июня 2022)
  Ник Кашинг (13 июня 2022 — настоящее время)

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS: 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 New York City F.C.: A Year One Timeline  — ключевые события первого года
 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Нью-Йорка